Lucio Vitellio è il nome di due figure della gens Vitellia vissute tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.:
Lucio Vitellio il Vecchio, console nel 34, 43 e 47 e proconsole in Siria, padre dell'imperatore Aulo Vitellio;
Lucio Vitellio il Giovane, figlio del precedente, console suffetto nel 48 e proconsole in Africa.